Venejärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Venejärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (6,08 ha)
Venejärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (42,6 ha)
Venejärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (1,21 km²)

Finland
Venejärvi (sjö i Finland, Birkaland)
Venejärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,27, long 24,20)
Venejärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,93, long 26,10)
Venejärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,63, long 26,62)
Venejärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,22, long 27,23)
Venejärvi (sjö i Finland, Kajanaland)
Venejärvi (sjö i Finland, Mellersta Österbotten)

Se även
Venetjärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn